Raloff ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Raloff (1902–1965), deutscher Politiker, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (SPD)
 Karl Raloff (1899–1976), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Ralov